Alžběta Míšeňská (22. listopadu 1329, Wartburg – 21. dubna 1375) byla manželka norimberského purkrabího z rodu Wettinů.

Narodila se jako dcera Fridricha II. Míšeňského a Matyldy, dcery Ludvíka Bavora. 7. září 1350 byla v Jeně provdána za Fridricha Norimberského, který roku 1357 po otci zdědil Norimberské purkrabství. Nový purkrabí vynikl jako oddaný služebník v císařských službách a podařilo se mu získat od císaře privilegium, jež mělo zaručit dědění i v ženské linii. Však také Karel IV. své dva syny původně zaslíbil Alžbětiným dcerám a pak zasnoubení kvůlu výhodnějším partiím zrušil. Vymodlený syn se norimberskému purkrabímu narodil až po devatenácti letech manželství. O šest let později Alžběta po porodu zemřela a byla pohřbena v cisterciáckém klášter Heilsbronn.

Vývod z předků 

Wettinové
Pohřbení v klášteře Heilsbronn
Narození 22. listopadu
Narození v roce 1329
Úmrtí 21. dubna
Úmrtí v roce 1375
Ženy